Хобгоблин може да се отнася за:

 Хобгоблин – митологично същество
 Хобгоблин - герой на Марвел Комикс
 Хобгоблин - марка бира